Кунгуров — русская фамилия. Известные носители:
 Кунгуров, Алексей Анатольевич (род. 1977) — российский блоггер Живого Журнала.
 Кунгуров, Гавриил Филиппович (1903—1981) — русский советский прозаик, детский писатель, критик и публицист, литературовед.
 Кунгуров, Евгений Викторович (род. 1983) — российский оперный и эстрадный певец.